Skyline Airways peut faire référence à: 
 , une compagnie aérienne népalaise active de 1998 à 2003.

L'Affaire Skyline Airways: En 2019, le site internet d'une société, au capital d'un euro, se présente comme une compagnie aérienne, proposant à la vente des vols n'existant pas. L'affaire éclate quand Cyril Hanouna fait de la publicité pour cette compagnie et annonce que la fausse compagnie offre un voyage à tout le public d'une de ses émissions.

Notes et références